Sincero – detto di individuo che parla e agisce attenendosi al suo modo di pensare
Sincero – nome proprio di persona italiano maschile
Johanne Sincero – pseudonimo usato dal teologo tedesco Karl Heinrich Lange
Luigi Sincero – cardinale italiano
Sincero – album di Chayanne del 2003
Sincero – singolo di Bugo e Morgan del 2020

Pagine correlate 
 Sincerità (disambigua)
 Sincera
 Sincere

Altri progetti